Crompton puede referirse a:

Shaw and Crompton, ciudad satélite de Mánchester, Inglaterra.
Crompton Corporation, empresa industrial actualmente parte de Chemtura Corporation.
Crompton Parkinson, fabricante británico de motores eléctricos y de las British Rail Class 33, locomotoras diésel denominadas "Cromptons"

Personas 
Crompton (apellido), apellido inglés de origen anglosajón
Samuel Crompton, inventor inglés de importancia para la Revolución industrial.
Richmal Crompton, escritor inglés
Jonathan Crompton, jugador de fútbol estadounidense

Autores de nombres botánicos 
 Crompton - Clifford William Crompton fl. 1978
 J.G.Crompton - Jeremy G. Crompton fl. 1984